Wendell (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Wendell Meredith Stanley (Ridgeville, 1904 - Salamanca, 1971), químic, bioquímic i professor universitari estatunidenc.
 Jonas Wendell (1815 - 1873), predicador adventista i ...
 Samuel Wendell Williston, paleontòleg i entomòleg estatunidenc.